Pintu Air (Rangkui), een plaats in Indonesië
Pintu Air (Pangkalan Susu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing